Jako trať 130 jsou v českém jízdním řádu pro cestující společně uvedeny tyto tratě:
 Železniční trať Ústí nad Labem – Chomutov
 úsek Ústí nad Labem – Děčín tratě  Praha – Ústí nad Labem – Děčín
Další významy:

 Železniční trať Bratislava–Štúrovo

130